Нидербург () — многозначный немецкий термин

Топоним 
 Нидербург — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Нидербург — средневековый замок в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.